Les élections générales sud-africaines du  sont les deuxièmes élections non raciales au suffrage universel de l'histoire du pays. Elles sont remportées pour la deuxième fois par le congrès national africain (ANC) et pour la première fois par Thabo Mbeki en tant que chef du parti. Ces élections sont aussi marquées, non seulement par l'échec de la stratégie politique du Nouveau Parti national (ancien Parti national ) et par son effondrement électoral, mais aussi simultanément par la réussite de la stratégie politique offensive du parti démocratique mené par Tony Leon. 

Ces élections sont aussi marquées par l'arrivée à l'assemblée du premier parti multiracial post-apartheid de niveau national, le mouvement démocratique uni dirigé par Roelf Meyer (ancien ministre du gouvernement de Klerk) et Bantu Holomisa (ancien membre de l'ANC et ancien chef de bantoustan).

Ce sont les premières élections générales intervenues après l'entrée en vigueur de la constitution sud-africaine de 1996.

Mode de scrutin 
Le mode de scrutin en vigueur depuis 1994 est le scrutin proportionnel plurinominal : Que ce soit au niveau national ou provincial, les électeurs votent pour un parti. Les sièges sont ensuite attribués aux différents partis proportionnellement au nombre de voix qu'ils ont obtenues. Les candidats élus sont ceux figurant dans chacune des listes dans leur ordre d'apparition. Dans ce système, le parti est mandataire du siège et non l'élu.

L'institution parlementaire 
L'assemblée nationale comprend . Ses membres sont élus par les sud-africains âgés de plus de . 

Les élections à l'Assemblée nationale s'effectuent en même temps que celles dans les neuf parlements provinciaux (chaque province comprend un parlement unicaméral). Ce sont ces parlements provinciaux qui élisent ensuite proportionnellement les membres du conseil national des provinces. 

Le Conseil national des provinces (National Council of Provinces - NCOP), composé de , a succédé au Sénat en 1997 et représente les provinces au niveau national. La délégation de chaque province se compose de dix membres, quelles que soient la démographie et la taille de la province. Les membres de chaque délégation ne sont pas élus mais nommés, après chaque élection législative, par les partis politiques représentés dans le parlement provincial, proportionnellement à leurs poids politique dans ladite assemblée.

Résultats nationaux

Résultats à l'assemblée nationale

Résultats dans les assemblées provinciales 
Chacune des neuf nouvelles provinces d'Afrique du Sud comprend un parlement unicaméral. Sept de ces provinces sont remportées confortablement par le congrès national africain : 
 la province du nord 
 le Cap oriental
 la Nord-Ouest
 le Mpumalanga 
 l'État-Libre 
 le Gauteng
 le Cap du Nord

Deux provinces échappent au congrès national africain : 
 Le Cap occidental où l'ANC parvient cependant à devancer pour la première fois le Nouveau Parti national, obligé de s'allier au parti démocratique pour diriger la province. 
 Le KwaZulu-Natal remportée de justesse par l'Inkhata.

Cap-Occidental

Notes et références

Liens externes 
  The South African general elections: 1999, SAHO
  Résultats

1999
Afrique du Sud
1999 en Afrique du Sud
Politique en juin 1999